La temporada 2022 del Campeonato de Italia de Fórmula 4 fue la novena edición de dicho campeonato. Comenzó el 7 de mayo en Imola y finalizó el 23 de octubre en Mugello.

El italiano Andrea Kimi Antonelli fue el ganador del Campeonato de Pilotos y del Campeonato de Novatos,​ y Prema Racing se quedó con el Campeonato de Escuderías.

Escuderías y pilotos 
Las escuderías y pilotos para la temporada 2022 fueron las siguientes:

Calendario 
El calendario consistió de las siguientes 7 rondas:

Resultados

Clasificaciones

Sistema de puntuación

Campeonato de Pilotos

Clases secundarias

Campeonato de Escuderías

Referencias

Enlaces externos 
 

Temporadas del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Deportes de motor en 2022